Kabát bezeichnet
 eine tschechische Rockband, Kabát

Kabat oder Kabát ist der Familienname folgender Personen:

 Elvin A. Kabat (1914–2000), amerikanischer Chemiker und Immunologe
 Jon Kabat-Zinn (* 1944), US-amerikanischer Molekularbiologe und Achtsamkeitslehrer
 Ladislau Kabat (* 1977), deutscher Basketballspieler
 Maurycy von Kabat (1814–1890), polnisch-österreichischer Jurist
 Péter Kabát (* 1977), ungarischer Fußballspieler